Piotr Baron (ur. 1961) – saksofonista jazzowy
 Piotr Baron (ur. 1962) – dziennikarz i prezenter Programu Trzeciego Polskiego Radia
 Piotr Baron (1965-2020) – dyrygent
 Piotr Baron (ur. 1974) – żużlowiec